Les Kalyptorhynchia sont un groupe de vers plats.

Liste des familles 
Eukalyptorhynchia Meixner, 1928
Acrumenidae Karling, 1980
Aculeorhynchidae Schilke, 1969
Bertiliellidae Rieger & Sterrer, 1975
Cicerinidae Meixner, 1928
Crassicollidae Dean, 1977
Cystiplanidae Karling, 1964
Cytocystidae Karling, 1964
Gnathorhynchidae Meixner, 1929
Koinocystididae Meixner, 1924
Placorhynchidae Meixner, 1938
Polycystididae Graff, 1905
Psammorhynchidae Karling, 1956
Rhynchokarlingiidae Timoshkin, 2004
Incertae Sedis 	 	 
Elvertia Noldt, 1989
Syatkinella Timoshkin, 2004
Schizorhynchia Meixner, 1928
Diascorhynchidae Meixner, 1929
Karkinorhynchidae Meixner, 1928
Nematorhynchidae Schilke, 1969
Schizorhynchidae Graff, 1905

Vision phylogénétique

Bibliographie 
Graff, 1905 : Turbellaria I. Das Tierreich 23
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes

Notes et références 

Kalyptorhynchia